Марха — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России.

Село находится в устье Мархи на левом берегу Лены, в 160 километрах к востоку от Олёкминска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса